Grottjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grottjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (8,61 ha)
Grottjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn